Disociace (štěpení nebo rozklad) je označením následujících jevů:

 disociace (štěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály)
 disociace molekul
 disociace vody – tzv. autoprotolýza

 disociace (psychologie)

Externí odkazy